Андре́й Коваль:

 Коваль, Андрей Андреевич — рабочий Юзовского металлургического завода, участник борьбы за Советскую власть в Донбассе, командир Красной гвардии металлургического завода.
 Коваль, Андрей Анатольевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Коваль, Андрей Николаевич (1962—2014) — российский филолог, поэт и переводчик.